Az AGK betűszó feloldása lehet:
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, békéscsabai gimnázium, a volt Rózsa Ferenc Gimnázium;
Astronomische Gesellschaft Katalog, egy német csillagászati katalógus.